Emprunté au latin nodulus signifiant « petit nœud », un nodule désigne à l'origine un petit renflement ;  ce mot a plusieurs utilisations : 

 En médecine, un nodule est une formation anormale, arrondie, palpable dans ou sous la peau.
 En radiologie standard, un nodule est une opacité focale, plus ou moins arrondie, aux contours bien limités, mesurant entre 1 et 2 cm. En dessous, c'est un micro-nodule, au-dessus c'est une masse.
 En botanique, on observe la présence de nodules fixateurs de l'azote atmosphérique sur les racines de certaines fabacées.
 En géologie, un nodule est une masse globuleuse, mesurant quelques centimètres à dizaine de centimètres, voire plus, qui, par sa composition et/ou sa structure, se différencie de la roche dans laquelle elle est incluse. Il peut être d'origine sédimentaire ou magmatique.
 Les nodules polymétalliques tapissent le sol des océans et sont considérés comme extrêmement intéressants. Ils sont économiquement et techniquement inexploitables à l’heure actuelle.